NPP est un sigle qui peut signifier :

Sciences 
 Nombre premier probable, en mathématiques
 Nuclear Power Plant, anglais pour centrale nucléaire
 Notepad++ (Notepad Plus Plus), un éditeur de texte
 abréviation de la molécule N-4-nitrophényl-L-prolinol, utilisé comme matériau organique optiquement non linéaire
 Net Primary Production ou NPP, anglais pour Production Primaire Nette ou PPN (Productivité primaire)
 Nombre le Plus Probable, méthode statistique utilisée pour le dénombrement de microorganismes en croissance bactérienne (MPN, Most Probable Number)
 Sigle correspondant au nom erroné « nébuleuse protoplanétaire » parfois donné, par mauvaise traduction de l'anglais protoplanetary nebula, à ce qui s'appelle correctement en français « protonébuleuse planétaire » (PNP).

Politique 
 National Patriotic Party, parti politique de Charles Taylor du Liberia
 National Progressive Party, parti politique des Kiribati
 New Progressive Party, parti politique de Porto Rico
 New Patriotic Party, parti politique du Ghana

Autres 
 NPP, satellite du programme américain NPOESS.
 NPP Zvezda, pour Entreprise de Recherche, de Développement et de Production Zvezda, un manufacturier russe pour l'industrie spatiale et aéronautique.
 NPPi, pour Nantaise des Ponts et Pylônes international, une société de Nantes qui a développé le concept de Pont à Transbordeur de Nouvelle Génération.